IC 4354 — компактная вытянутая галактика типа Sb в созвездии Дева. Поверхностная яркость — 13,1 mag/arcmin². Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 IC 4354 в базі SIMBAD
 IC 4354 в базі Vizier
 IC 4354 в базі NASA Extragalactic Database
 

Дева (созвездие)
Галактики «Нового общего каталога»
Спиральные галактики